Караманица је насеље у Србији у општини Босилеград у Пчињском округу. Према попису из 2011. било је 47 становника.

Демографија 
У насељу Караманица живи 73 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 50,3 година (47,2 код мушкараца и 52,6 код жена). У насељу има 36 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,31.

Ово насеље је углавном насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Општина Босилеград
Насељена места у Пчињском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији